SV Oranje Wit, voetbalclub uit Dordrecht
 VV Oranje Wit (Elst), voetbalclub uit het Utrechtse Elst